Yves Le Cozannet peut désigner :

 Yves Le Cozannet (1898-1996), homme politique français
 Yves Le Cozannet (1927-2004), homme politique français